Solférino est, à l'origine, une commune italienne de Lombardie.

La bataille de Solférino opposa à cet endroit le  les armées franco-sardes et autrichiennes ; la commémoration de la victoire de l'armée de l'empereur français Napoléon III a donné les noms suivants :
 Solférino, commune française des Landes, créée en 1863
 Gare de Solférino, gare dans la commune de Solférino, créée en 1857
 Un souvenir de Solférino, livre de Henri Dunant qui est à l'origine de la création de la Croix-Rouge
 La , dans plusieurs communes de France.
 Le siège historique du Parti socialiste (PS) au 10, rue de Solférino à Paris.
 À Paris, plusieurs toponymes commémorent cette victoire :
 la passerelle Solférino (ancien pont de Solférino), pont piéton traversant la Seine,  renommée passerelle Léopold-Sédar-Senghor en 2006 ;
 le port de Solférino, où est située l'une des extrémités de la passerelle Léopold-Sédar-Senghor ;
 la tour Solférino, une tour bâtie près d'une guinguette à Montmartre détruite lors de la guerre de 1870 ;
 Solférino, station du métro de Paris (ligne 12) située dans le quartier de la rue de Solférino.
 Solférino, frégate cuirassée à éperon lancée en 1861 mise en service en 1862,  rayée des effectifs en 1882.
 Solferino, destroyer (puis, plus tard, un torpilleur) italien, de la classe Palestro, lancé en 1920 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 À Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), une chapelle nommée « Solférino » fut érigée en souvenir de la bataille de Solférino et une plaque rappelle la création de la Croix-Rouge.
 Le Solférino est un gâteau à base de pâte à choux et de crème.

Cinéma 
 La Bataille de Solférino est un long métrage de Justine Triet sorti en 2013.